Okręg Ogre (łot. Ogres rajons) – okręg w centralnej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Aizkraukle, Bauska, Cēsis, Madona, ryskim.

Ogre